Il singolare del torneo di tennis Caracas Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Zoltán Kuhárszky 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (semifinali)
 Raúl Ramírez (campione)
 Manuel Orantes (primo turno)
 José López Maeso (secondo turno)

 Steve Krulevitz (primo turno)
 Zoltán Kuhárszky (finale)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Christophe Roger Vasselin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1982